Hera puede aludir a:

 Hera, la esposa de Zeus en el panteón olímpico griego.
 Hera Barberini, un tipo de escultura de la diosa anterior o de Juno (su equivalente romana).
 Hera de Samos', una escultura tipo koré procedente de la isla de Samos.
 (103) Hera', un asteroide.
 Hera (sonda), una expedición robótica al asteroide Dimorphos.
 Hera, género de lepidóptero.
 Hera, la esposa de Zeus en el panteón olímpico griego, un personaje de Marvel Comics.
 HERA, siglas en inglés de la Autoridad para la Respuesta Sanitaria de Emergencia.